Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2005/2006 — 105-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 17 сентября 2005 и закончился 29 апреля 2006 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Гленторан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006
2000-е годы в Северной Ирландии